Шейла Маккарти (, род. 27 января 1956) — канадская актриса и певица, лауреат двух премий «Джини».

Жизнь и карьера 
Маккарти родилась и выросла в Торонто, где в шестилетнем возрасте начала выступать на театральной сцене. Она окончила Викторианский университет, а затем продолжила изучать актёрское мастерство, переехав в Нью-Йорк. По возвращении в Канаду, она начала выступать на основной сцене, выигрывая в 1983 году высшую награду страны Dora Mavor Moore Award за лучшую женскую роль в пьесе. В последующие десятилетия Маккарти продолжала играть ведущие роли в театральных постановках, чередуя их с работой на экране.

Маккарти за свою карьеру сыграла более ста ролей на телевидении и в кино. Она выиграла две награды канадской академии кино и телевидения «Джини» за лучшую женскую роль; за фильмы «Я слышала пение русалок» (1987) и The Lotus Eaters (1993). За игру в фильме «Светлый ангел» (1990), Маккарти номинировалась на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана. За свои телевизионные роли, Маккарти пять раз выдвигалась на «Джемини», выиграв одну статуэтку в 1998 году за ведущую роль в сериале «Эмили из Нью-Мун» (1998—2000). С 2007 по 2012 год она снималась в канадском ситкоме «Маленькая мечеть в прериях».

Личная жизнь 
В 1986 году вышла замуж за актёра Питера Дональдсона. У них две дочери. Их брак продлился до смерти Дональдсона от рака в 2011 году.

Частичная фильмография 
 Я слышала пение русалок (1987)
 Гандахар. Световые годы (1988)
 Друзья, любовники, и лунатики (1989)
 Остров Джорджа (1989)
 Крепкий орешек 2 (1990)
 Белая комната (1990)
 Район «Пасифик-Хайтс» (1990)
 Прекраснодушные мечтатели (1990)
 Светлый ангел (1990)
 Рай (1991)
 Сценический дебют (1991)
 Монреаль глазами… (1992)
 Частное дело (1992)
 Наследие зла (1995)
 Домашний арест (1996)
 Редкие птицы (2001)
 Звезда сцены (2004)
 Послезавтра (2004)
 Театр (2004)
 Фортуна Джеральдины (2004)
 Миллиарды Бэйли (2005)
 Красотки в молоке (2006)
 Каменный ангел (2007)
 Эпоха соблазна (2009)
 Антивирус (2012)
 Боец (2014)
 Уровень 16 (2018)
 Академия Амбрелла, 1 сезон (2019)
 Реинкарнация: Пришествие дьявола (2020)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Джини»
Лауреаты премии «Джемини»